Estinnes is een gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 7.500 inwoners. Estinnes is ontstaan uit de fusie van negen dorpjes.

Kernen 
De fusiegemeente telt negen deelgemeentes, Estinnes-au-Mont en Estinnes-au-Val, waarvan de dorpskernen aaneengegroeid zijn, met onmiddellijk ten zuidwesten daarvan de dorpskern van Haulchin. Ten westen daarvan ligt het kleine plattelandsdorpje Vellereille-le-Sec. Ook de andere deelgemeenten zijn kleinere landelijke dorpjes, meer naar het zuiden gelegen. De dorpskernen van Rouveroy en Croix-lez-Rouveroy liggen op nog geen kilometer van elkaar.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

 De Abdij van Bonne-Espérance op het grondgebied van Vellereille-les-Brayeux.

 Er is ook een groot windturbinepark in de gemeente, zijnde een wereldprimeur: benutting van 7,5MW turbines (Enercon E-126).

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Estinnes

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen